Eskjell ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Eskjell ist eine andere Schreibvarainte von Askjell und leitet sich vom altnordischen Namen "Ásketill / Áskæll" ab. Im Ursprung stammen die beiden Namen von "Eskil" ab, der aus zwei Elementen besteht: "áss" (=heidnischer Gott) und "ketill / kætill" (=Kesselhut, Opferkessel, Helm). Die moderne Bedeutung ist "Kessel der Götter, von Gott beschützt.

Männlicher Vorname